Personen
 Michael Jackson

Muziek
Michael Jacksons albumserie "King of Pop (album)".
King of Pop - The Dutch Collection, een van de albums uit deze serie.

Overige
 King of Pop (programma), een programma van Studio Brussel